Osborne steht für:
 Osborne (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grupo Osborne, spanische Unternehmensgruppe
 Osborne Computer Corporation (OCC), Computerhersteller
 Osborne 1, Computer der OCC
 Osborne-Fraktionen

Osborne heißen folgende Orte:
 Osbourne (Antigua), Ort im St. Georges Parish der Karibikinsel Antigua (andere Schreibung)
 Osborne (New South Wales), Ansiedlung in New South Wales, Australien
 Osborne (South Australia), Ansiedlung in South Australia, Australien
 Osborne (Iowa), Orte in den Vereinigten Staaten
 Osborne (Kansas), Orte in den Vereinigten Staaten
 Osborne (Maryland), Orte in den Vereinigten Staaten
 Osborne (North Carolina), Orte in den Vereinigten Staaten
 Osborne (Pennsylvania), Orte in den Vereinigten Staaten
 Osborne (West Virginia), Orte in den Vereinigten Staaten

Osborne heißen folgende geographische Objekte:
 Osborne Creek, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Mount Osborne, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Osborne heißen folgende Schiffe
 Victoria and Albert (Schiff, 1843), britische Staatsyacht von 1843, später umbenannt
 Osborne (Schiff), britische Staatsyacht von 1870

Siehe auch:
 Osborn
 Osbourne